Квалификационный турнир к чемпионату мира по кёрлингу на колясках 2008 проводился в городе Инвернесс (Шотландия) c 5 по 9 ноября 2007 года. Турнир проводился во 2-й раз.

Участие в турнире могла принять сборная любой страны-члена Всемирной федерации кёрлинга, ещё не квалифицированная для финальной части чемпионата 2009. В результате в турнире соревновались 9 национальных сборных команд. Квалификацию для участия в финальной части чемпионата получали сборные, занявшие два первых места.

Первое место на турнире заняла сборная Швеции, второе место — сборная Италии.

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие первые два места получают квалификацию на финальный турнир чемпионата мира.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в тай-брейки за 1-е и 2-е место

Тай-брейки 
  2 : 10   6''' : 4

Итоговая классификация

Примечания 

2008 (квалификация 2007)
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2007 году
Ноябрь 2007 года
Чемпионаты мира в Шотландии
Инвернесс